El término abalone puede referirse a:

 las orejas de mar, gasterópodos marinos del género Haliotis;
 el abalone, juego de mesa de estrategia para dos jugadores.